Entsagung steht für
Askese
Erlass (Privatrecht)
Siehe auch:
Entsagungen